Yunque (spanisch für Amboss) bezeichnet

 Guizhou Youngman Yunque Automobile Company, ehemaliger chinesischer Automobilhersteller
 El Yunque, Berg in Kuba

Yunque ist der Familienname folgender Personen:

 Álvaro Yunque (1889–1982), argentinischer Dramaturg, Journalist und Schriftsteller